

Hydronyme 

 La Braches, rivière du nord de la France, au sud du département de la Somme, affluent de l'Avre en rive gauche.

Toponyme 

 Braches, commune française, située sur la Braches dans le département de la Somme et la région Hauts-de-France.

Toponymie française